Чепков — фамилия; имеет женскую форму Чепкова.
 Чепков, Анатолий Васильевич (род. 1948) — российский валторнист и музыкальный педагог, солист оркестра Мариинского театра, заслуженный артист РСФСР.
 Чепков, Борис Александрович (1923—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. См. также 
 Чепко